Galama ist der Familienname folgender Personen:

 Baukje Galama (* 1957), niederländische Politikerin
 Jan Ysbrands Galama (1885–1942), niederländischer katholischer Pfarrer

Galama steht umgangssprachlich für:
 Lärmerei im Sinne von Aufsehen, ein Theater machen, Kinderei, (etym. ottoman.)